Школа имени К. Н. Новикова — учебное заведение в городе Качканар Свердловской области России. Официальное наименование — Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. К. Н. Новикова». Предыдущее название — средняя школа № 4.

Школа расположена в 7-м микрорайоне Качканара, в непосредственной близости от автовокзала и здания администрации Качканарского городского округа. В 2006, 2007, 2008 годах школа трижды становилась одним из победителей Приоритетного национального проекта «Образование» в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. Является участником проекта «Уральская инженерная школа».

История 

В июле 1965 года было начато строительство школы. Заказчиком строительства школы выступил Свердловский исполком, генподрядчиком — трест «Качканаррудстрой». Здание школы возводила бригада СУ-7 под руководством Заслуженного строителя РСФСР . 30 ноября 1966 года государственная комиссия подписала акт о приёмке школы. Первым днём занятий в школе № 4 стало 11 января 1967 года. До этого дня администрация, педколлектив и учащиеся с начала учебного года трудились в стенах школы № 3. Первым директором школы стал Иван Васильевич Звягин. Он организовал Совет школы, который объединял в себе несколько штабов. Каждый штаб включал в себя по 1—2 учащихся из каждого класса.
 Штаб порядка назначал дежурных по школе, составлял график дежурства, следил за уборкой классных комнат.
 Трудовой штаб выполнял функции общественно-полезного труда: сбора макулатуры и металлолома, уборка территории, ремонт мебели.
 Штаб работы в микрорайоне оказывал помощь престарелым, занимался поисками ветеранов Великой Отечественной войны.
 Штаб учёбы занимался вопросами учёбы, проводил предметные конференции, олимпиады, смотры знаний. В классах организовывались консультации и помощь слабо успевающим учащимся.
 Штаб физкультуры занимался организацией и проведением спортивных соревнований.
 На следующий год после открытия школы проявился штаб радио, который организовывал и проводил ежедневные радиопередачи.

Во всех штабах консультантами были учителя. Был создан актив учащихся школы, который позволил управлять коллективом школы. В первые месяцы работы школы появилась общешкольная газета «Орбита».

С июня 1968 года по 1977 год директором школы был Константин Никитич Новиков, ветеран Великой Отечественной войны, Заслуженный учитель школы РСФСР. С его приходом в школе начался уклон в сторону психологического воспитания. Он призывал всех учителей оттачивать своё мастерство: методично проводить уроки, с уважением относиться к ученику.

В 1995 году по ходатайству коллектива школе присвоено имя . 26 декабря 2016 года на стене здания школы в честь 100-летия со дня рождения  установлена мемориальная доска (на иллюстрации).

Директора школы 
С 2013 года директора школы выбирают на конкурсной основе.

Известные учителя школы 
 Сабанина Римма Михайловна работала учителем математики с 1967 по 2008 год. Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1986 год), Заслуженный учитель Российской Федерации (1996 год), Почётный гражданин города Качканара (2002 год).
 Титовец Михаил Иванович — выпускник школы — работал учителем истории. В настоящее время — директор Качканарского городского архива, член Союза краеведов России, автор множества монографий по истории Качканара, посёлка Ис, посёлка Валериановск и др.
 Серова Лариса Александровна — Учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий. Победитель конкурса лучших учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
 Максимова Ирина Аркадьевна, заместитель директора по социально-правовым вопросам, Пономарёва Елена Вячеславовна, учитель физики — победители конкурса ЕВРАЗа «Современные инструменты профориентации» в Свердловской области.

Музей 
На базе школы с 2004 года работает историко-краеведческий музей. В нём выставлены экспозиции по истории школы, выдающихся руководителях, педагогах и выпускниках. Отдельная экспозиция посвящена . В 2015 году музей победил в конкурсе школьных музеев, посвящённом 70-летию Победы.

Спортивная жизнь 
В школе функционируют секции по баскетболу, мини-футболу, волейболу. Ученики школы в составе команды «Олимп» победили на Чемпионате России по мини-футболу в 2014 году. В 2016 и 2018 гг. команда школы по мини-футболу завоёвывала 2-е место в категории Юноши 2000—2001 г. р. в общероссийских соревнованиях «Мини-футбол — в школу». По итогам турнира 2018 года ученик школы им. К. Н. Новикова Александр Воронцов признан лучшим бомбардиром.

На базе школы проводятся городские соревнования по баскетболу.

События 
 27 января 2017 года школа отметила 50-летний юбилей. Поздравления прозвучали от депутата Законодательного собрания Свердловской области Сергея Никонова, заместителя главы Качканарского городского округа Василий Румянцев, депутатов городской думы Ивана Канисева и Елены Утягуловой.
 Ежегодно в школе проводятся ставшие традицией Дни мужества, посвящённые воспоминаниям о подвигах руководителей, учителей и выпускников школы. В 2016 году День мужества был посвящён 120-летию великого полководца Г. К. Жукова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт школы
 Золотой юбилей школы им.  (Youtube; 2 ч. 24 мин; 27 января 2017)

Школы Свердловской области
Учебные заведения Качканара